Scurtești se poate referi la:
Scurtești, Buzău
Scurtești, Prahova